En Pologne, Strzyżowice peut faire référence à : 

 Strzyżowice, un village dans la voïvodie de Lublin
 Strzyżowice, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Strzyżowice, un village dans la voïvodie de Silésie